Curson ist der Familienname folgender Personen:

 David Curson (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Ted Curson (1935–2012), US-amerikanischer Jazzmusiker (Trompete, Flügelhorn)

Curson strht auch für:

 Chanos-Curson, französische Gemeinde im Département Drôme

Siehe auch:

 Curzon (Begriffsklärung)